La Classe CC peut faire référence à une classe de navires:
 Classe CC est la première classe de sous-marins utilisé par la Marine royale canadienne de 1914 à 1920.
 Classe CC est une classe de sous-marin de poche utilisés par la Regia Marina (marine italienne) pendant la Seconde Guerre mondiale.